Zaczerczyk – przysiółek miejscowości Piwniczna-Zdrój
 Zaczerczyk – potok, dopływ Czercza